Badehorn ist der Familienname folgender Personen:

 Leonhard Badehorn (1510–1587), deutscher Jurist
 Siegmund Badehorn (1542 oder 1544–1594), sächsischer Jurist und Bürgermeister von Leipzig
 Sigismund Badehorn (1585–1626), deutscher lutherischer Theologe